André Protásio (Rio de Janeiro, 15 de março de 1966) é um arranjador, maestro e diretor musical brasileiro. Com o Grupo Equale, ficou em segundo lugar no II Concurso Nacional Funarte de Canto Coral, de 1999.

Discografia 
André já lançou dois álbuns:
 BR 6
 Equale no Expresso Gil

Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Maestros do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Regentes corais